Вине́ — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Вине, Жан-Поль (1910—1999) — французско-канадский лингвист.
 Вине, Роберт (1873—1938) — немецкий кинорежиссёр, один из зачинателей киноэкспрессионизма.
  (1509—1587) — французский гуманист, археолог, историк и переводчик.

Топоним 
 Франция
 Вине () — коммуна в департаменте Изер.
 Вине () — коммуна в департаменте Марна.
 Вине () — коммуна в департаменте Об.

См. также 
 Винь (значения)
 Винье (значения)
 Винья (значения)